Морозова, Надежда Николаевна (род. 1993) — российская биатлонистка.
 Морозова, Надежда Николаевна (род. 1998) — казахстанская конькобежка.